Bebossa é um grupo musical formado por Zeca Rodrigues, Livia Nestrovski, Matias Correa, Fernanda Gabriela, Cauê Nardi e Nenê Oliveira.

Discografia
A Galeria do Menescal		
Bebossa

Bandas do Brasil